Mamoré bezeichnet:
 Provinz Mamoré – eine Provinz im Tiefland von Bolivien
 Río Mamoré – ein Quellfluss des Río Madeira, größter Nebenfluss des Amazonas